Il singolare del Tallahassee Tennis Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

John Isner era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Brian Dabul ha battuto in finale, dopo il ritiro di Robby Gineprisul punteggio di 6–4, 0–4.

Teste di serie

  Rajeev Ram (semifinali)
  Kevin Anderson (ritiro per tendinite)
  Taylor Dent (primo turno)
  Robby Ginepri (finale, ritiro)

 Jesse Levine (primo turno)
 Carsten Ball (quarti di finale)
 Kevin Kim (primo turno)
 Ryan Sweeting (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Tallahassee Tennis Challenger 2010